A 21 625-ös számú mellékút egy egészen rövid, öt számjegyű mellékút Heves megyében.

A 21-es főút és a 2133-as út kereszteződésénél lévő csomópont egyik átkötő ága Lőrinci területén. A Budapest felől érkező forgalmat vezeti át a mellékút körforgalmú csomópontjába, hossza az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatai szerint 161 méter.

A csomópont ágai: Budapest felől letérve a 21 625-ös, Salgótarján felé a 21 626-os, Salgótarján felől letérve a 21 627-es, Budapest felé pedig a 21 628-as utak.

Források 
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. április 24.

Jegyzetek 

21625
21625
Lőrinci